El nombre de Margarita de Hungría puede referirse a:

Santa Margarita de Hungría  (1242 - 1270). Hija del rey Béla IV de Hungría. Monja dominica.
Margarita de Hungría (1175 – 1223). Esposa del emperador bizantino Isaac II Ángelo.